Niels Brahe kan syfta på flera personer:

 Niels Pedersen Brahe (verksam under 1400-talet), dansk adelsman
 Niels Nielsen Brahe (död 1529), dansk adelsman

Se även 

 Nils Brahe